Petit Taureau est un album de Claude Nougaro, il sort en novembre 1967 sous le label Philips.

Autour de l'album 

 Référence originale : Philips 844707

Titres 

Album de Claude Nougaro
Album musical sorti en 1967
Album publié par Philips Records